Arapuá, Braziliaanse gemeente in Minas Gerais
Arapuã, Braziliaanse gemeente in Paraná